Ід, також І́дас () — син Афарея (варіант: Посейдона), брат Лінкея, мессенський герой
 Ід () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Канталь
 Id — в психоаналізі одна із складових структур психіки.